Akköy (Akköy), de hoofdplaats van het Turkse district Akköy
 Akköy (Didim), een plaats in het Turkse district Didim in de provincie Aydın